

Geografia 
Bahía de Banderas – baia del Messico nell'oceano Pacifico, da cui ha preso il nome un comune
Banderas – in spagnolo Rio Banderas, fiume di El Salvador situato a sud del dipartimento di Ahuachapán

Persone 
Antonio Banderas – cineasta spagnolo
Julie Banderas – giornalista statunitense, inviata e conduttrice di Fox News Channel
Ricky Banderas – wrestler portoricano

Musica 
Banderas – duo musicale britannico